Štefanec (mađ.: Drávaszentistván) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čakovca, Međimurska županija. Do 2013. godine bilo je u sastavu Općine Mala Subotica.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 753 stanovnika te 234 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji